Esistono più comuni francesi con questo nome

Nointel – Oise
Nointel – Val-d'Oise